Мейстарадейлдин 1958 () — 16-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1958
Фарерские острова
1958 год на Фарерских островах